Čakov ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Gemeinde Čakov u Benešova, Okres Benešov
 Gemeinde Čakov u Českých Budějovic, Okres České Budějovice